Bunge oznacza:

 Bunge Limited, firma amerykańska
 Bunge (Gotlandia), miejsce
 Bunge (muzeum), skansen na wyspie Gotlandia, Szwecja
 Bunge (rodzaj), rodzaj
 Bunge (fabryka samochodów), nazwa firmy w branży motoryzacyjnej
 Bunge (wędkarstwo), specjalny rodzaj pułapki

Bunge jest nazwiskiem następujących osób:

 Alexander Bunge (1803-1890), niemiecko-rosyjski lekarz i botanik
 Bettina Bunge (ur. 1963), niemiecka tenisistka 
 Fred Bunge (1923-1960), niemiecki trębacz jazzowy
 Friedrich Georg von Bunge (1802-1897), niemiecki historyk prawa
 Gabriel Bunge (ur. 1940), niemiecki prawosławny teolog
 Georg Friedrich Bunge († 1792), niemiecki chemik i założyciel niemieckiej Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Kijowie
 Gustav von Bunge (1844-1920), fizjolog
 Henry Bunge (1897-1968), niemiecki polityk (DP, NPD)
 Jens Bunge (ur. 1963), niemiecki muzyk jazzowy i pastor
 Johann August Philipp Bunge (1774-1866), niemiecki architekt
 Hanns Bunge (1898-1966), niemiecki polityk nazistowski
 Hans Bunge (1919-1990), niemiecki dramaturg, reżyser i pisarz
 Kurt Bunge (prawnik), niemiecki prawnik
 Kurt Bunge (malarz) (1911-1998), niemiecki artysta
 Mario Bunge (1919–2020), argentyński fizyk i filozof nauki
 Martina Bunge (1951), niemiecki polityk
 Norbert Bunge (ur. 1941), niemiecki reżyser 
 Rudolf Bunge (1836-1907), niemiecki poeta i dramaturg